

Patronyme 

 Nicolas Grégoire Aulmont de Verrières (1746-1831), général français du Premier Empire.

Toponyme 
 (par ordre de département) :
 Verrières, dans les Ardennes
 Verrières, dans l'Aube
 Verrières, dans l'Aveyron
 Verrières, lieu-dit de la commune de Saint-Martin-de-Fontenay dans le Calvados, site de la bataille de la crête de Verrières
 Verrières, dans la Charente
 Doubs :
 Verrières-de-Joux, dans le Doubs
 Verrières-du-Grosbois, ancienne commune du Doubs, aujourd'hui intégrée à Étalans
 Loire :
 Verrières, ancienne commune de la Loire, aujourd'hui intégrée à Saint-Germain-Laval
 Verrières-en-Forez dans la Loire
 Verrières-en-Anjou, en Maine-et-Loire
 Verrières, dans la Marne
 Verrières, dans l'Orne
 Verrières, dans le Puy-de-Dôme
 Verrières, dans la Vienne
 Verrières-le-Buisson dans l'Essonne

 Verrières, une des villes principales du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal, publié en 1830.

Voir aussi 

Toponymes homophones :

En France 
 Veyrières dans le Cantal
 Veyrières dans la Corrèze
 Saône-et-Loire
 La Grande-Verrière, en Saône-et-Loire
 La Petite-Verrière, en Saône-et-Loire
 La Verrière, dans les Yvelines

En Suisse 
 Les Verrières, commune suisse du canton de Neuchâtel, mitoyenne de la commune française de Verrières-de-Joux.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France